Druga savezna liga - Zapad

Druga savezna liga - Istok

 Sutjeska (Nikšić) je ispala iz Prve savezne lige i postala član Druge savezne lige - Istok.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
Sezona 1964/65.
  

1964-65
 2